Vetor (matemática) — um elemento matemático com aplicações em Física e outras ciências
 Um Arranjo (computação) unidimensional — estrutura de dados utilizada no contexto da programação computacional
 Vetor (epidemiologia) — um agente de disseminação de doenças infecto-contagiosas
 Vetor (DNA) — uma molécula de DNA usada no processo de clonagem
 Vector Linux — uma distribuição Linux baseada no Slackware
 Desenho vetorial — tipo de imagem digital
 Vetor associativo (computação) — estrutura de dados formada por uma lista de chaves e valores
 Vector Motors — uma fábrica americana de automóveis

Desambiguação